Рудна Глава — доисторическая шахта для добычи меди. Находилась на востоке современной Сербии, является наиболее ранним свидетельством металлургии в Европе, датируется V тыс. до н. э. Шахты вырубались на боковых сторонах холмов, вокруг них сооружались леса. Шахта относится к культуре Винча, насколько можно судить по находкам керамики.

Аналогичная шахта обнаружена около Ай-Бунара в Болгарии.

Литература 
 Borislav Jovanović, Rudna Glava, najstarije rudarstvo bakra na centralnom Balkanu. Bor, Muzej rudarstva i metalurgije/Beograd, Arheološki institut 1982.
 J. P. Mallory and Martin E. Huld, «Metal», Encyclopedia of Indo-European Culture, Fitzroy Dearborn, 1997.

Ссылки 
 http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/starinar/XLIX_*ns/d16/document
 Archeology — Archaeometallurgy
 https://web.archive.org/web/20050526081420/http://www.greatorme.freeserve.co.uk/Literature%20Review.htm
 http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab16
 Encarta Bronze Age article

Доисторические шахты
История металлургии
Археологические объекты в Сербии
Винча (культура)